Primo tours ligaen var den 81. sæson af Damehåndboldligaen.

Slutspil 
Efter 22 kampe i grundspillet kvalificerede de seks øverste hold sig til slutspillet, hvor nr. 1-2 gik direkte i semifinalerne, mens nr. 3-6 spiller startede med at spille mod hinanden således, at nr. 3 valgte en modstander blandt nr. 4-6, mens to øvrige hold i slutspillet mødte hinanden. Vinderen af kampene, der havde deltagelse af 3'eren i grundspillet mødte grundspillets nr. 2 i semifinalen. Den anden vinder mødte grundspilsvinderen. Vinderne i semifinalerne mødtes i DM-finalerne. Alle kampene i slutspillet afvikledes over tre kampe.

Klubber 

 
 Skanderborg Håndbold flyttede til Fælledhallen den 1. november 2016.

Stilling

Resultater

Topscorerliste (grundspil) 
Topscorerlisten er sidst opdateret d. 30. marts 2017.

Slutspil

Kvartfinale 

 Der spilledes bedst af 3 kampe. I tilfælde af pointlighed efter kamp 2, spilledes en afgørende 3. kamp. .

Semifinale 

 Der spilledes bedst af 3 kampe. I tilfælde af pointlighed efter kamp 2, spilledes en afgørende 3. kamp. .

Bronzekamp

Finale

Nedryknings-playoff 

 Der spilledes bedst af 3 kampe. I tilfælde af pointlighed efter kamp 2, spilledes en afgørende 3. kamp. .

Årets hold 

Årets hold i Primo Tours Ligaen 2016-17.

Noter

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside 

Damehåndboldligaen
DM i håndbold (kvinder)